è un film del 1977 diretto da Junji Kurata.

Trama

Note

Collegamenti esterni 

Film di Kaiju
Film horror fantascientifici
Film ambientati nella prefettura di Yamanashi